Луковое поле (фильм, 1979) — кинофильм 1979 года. Экранизация одноимённого произведения Джозефа Уэмбо — оригинальное название «The Onion Field». 
 Луковое поле (фильм, 1990) — кинофильм 1990 года; производство СССР.